

Мальцево — село, Єсільський район, Північноказахстанська область

Мальцево — присілок, Підосиновський район, Кіровська область
 Мальцево — село, Торбеєвський район, Мордовія
 Мальцево — село, Тугулимський міський округ, Свердловська область
 Мальцево — село, Шадрінський район, Курганська область
 Мальцево — село, Юргинський округ, Кемеровська область
 Мальцево — село, Яйський округ, Кемеровська область
 Мальцево — селище, Яйський округ, Кемеровська область